Nederland: Lijst van windmolens in Nederland
Drenthe 
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voormalige windmolens in Nederland

België: Windmolens in België
Antwerpen
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Henegouwen
Limburg
Luik
Namen
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
Waals-Brabant
West-Vlaanderen

Verenigd Koninkrijk: Windmolens in het Verenigd Koninkrijk

Frankrijk: Windmolens in Frankrijk